MMX kan syfta på:

 MMX, 2010 skrivet med romerska siffror
 MMX, en teknik för att göra CPUer mera lämpade för avancerad grafik- och ljudbehandling.
 MMX, IATA-beteckningen för flygplatsen Malmö Airport.
 MMX (The Social Song), en sång av bandet Enigma.
 MMX, ett album av Procol Harum.
 MMX, ett album av Twelfth Night.